

Прізвище 
 Джефф Пітрі (1948) — американський професіональний баскетболіст.
 Дональд Пітрі — шотландський й новозеландський ботанік та педагог. 
 Фліндерс Пітрі (1853—1942) — англійський археолог, єгиптолог.

Інше 
 21476 Пітрі — астероїд головного поясу.